Андре Альфонс Туссен Вормзер или Вормсер (; ,  — , ) — французский композитор.

Родился в чрезвычайно состоятельной еврейской семье. Окончил Парижскую консерваторию (1872) по классу фортепиано, ученик Антуана Мармонтеля, занимался также теорией и композицией у Франсуа Базена. В 1875 году был удостоен Римской премии за кантату «Клитемнестра», после чего провёл два года в Риме; к этому времени относится его портрет, написанный другим лауреатом премии, Альбером Бенаром.

Наибольшей известностью из сочинений Вормзера пользовалась пантомима «Блудный сын» (; 1890), обошедшая многие сцены Европы и мира: среди прочего в 1893 году она была поставлена, а в 1916 году возобновлена в Нью-Йорке, а французский период в жизни и творчества Мануэля де Фальи начался в 1907 году с контракта на дирижирование в гастрольной балетной труппе, представлявшей «Блудного сына» во французской провинции. Вормзеру принадлежат оперы «Адель из Понтьё» (; 1887, на сюжет из средневековой французской истории) и «Риволи» (1896), балет «Звезда» (; 1897, Парижская опера, хореограф Жозеф Хансен). Кроме того, Вормзер сочинил симфонические поэмы «Луперкалии» и «Диана и Эндимион», Цыганскую сюиту для оркестра, множество камерных пьес и песен.

Кавалер Ордена Почётного легиона (1900).

Примечания 

Композиторы Франции
Академические музыканты Франции